Vaya Con Dios, en espagnol "Adieu, allez en paix" peut faire référence à : 

 Vaya Con Dios (groupe musical), un groupe musical belge actif de 1986 à 2014.
 Vaya Con Dios (chœur d'homme)